Příjmení Lundberg nosí více významných osobností:

 Fred Børre Lundberg (* 1969) – norský sdruženář
 Odd Lundberg (1917–1983) – norský rychlobruslař
 Ragnar Lundberg (1924–2011) – švédský atlet
 Wilhelm Lundberg (1842–1882) – finský portrétní fotograf

Externí odkazy